Bastiglia – fortezza parigina simbolo dell'ancien régime, oggi distrutta
 Presa della Bastiglia – momento iconico della Rivoluzione francese
 Bastiglia – comune in provincia di Modena
 Bastiglia – forte e punto di vista panoramico della città di Grenoble, Francia
 La Bastiglia – dipinto di Marc Chagall
 Bastiglia – torre di avvistamento longobarda della città di Salerno

Pagine correlate

 Bastille (disambigua)